Le qualificazioni del singolare femminile del Japan Women's Open Tennis 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Patricia Maria Tig (ultimo turno)
  María Teresa Torró Flor (ultimo turno, ritirata)
  Wang Yafan (secondo turno)

  Aleksandra Panova (qualificata)
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Risa Ozaki (qualificata)
  Petra Martić (ritirata, ancora impegnata nel torneo di Dalian)

Qualificate

  Hiroko Kuwata
  Aleksandra Panova

  Risa Ozaki
  Naomi Ōsaka

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Japan Women's Open Tennis 2015